Mužská čtyřhra US Open 2022 probíhala v závěru srpna a první polovině září 2022. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo šedesát čtyři párů. 

První světový pár složený z Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho obhájil titul. Jeho členové ve finále za necelé dvě hodiny hodiny zdolali nizozemsko-britské turnajové dvojky Wesleyho Koolhofa a Neala Skupského po dvousetovém průběhu 7–6(7–4) a 7–5. Stali se teprve druhým párem, který v otevřené éře tenisu, který na US Open obhájil titul, když předtím to dokázali Todd Woodbridge a Mark Woodforde v letech 1995 a 1996. Ram i Salisbury do žebříčku ATP získali 2 000 bodů a rozdělili si částku 688 tisíc dolarů. Pár vybojoval osmý společný titul a třetí grandslamový. Ram vybojoval dvacátý pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Salisburyho to bylo jedenácté takové turnajové vítězství. Bodový zisk vítězům zajistil, že se jako druhý pár kvalifikovali na závěrečný Turnaj mistrů. Týden před nimi to dokázali právě Koolhof se Skupskim.  

Finálový souboj zároveň představoval přímým souboj o pozici světové jedničky ve čtyřhře mezi Salisburym a Skupskim. Kromě nich měli na začátku turnaje šanci posunout se do čela klasifikace také Michael Venus, Horacio Zeballos, Mate Pavić a Jean-Julien Rojer.

Profesionální kariéru uzavřel 40letý Brazilec Bruno Soares, bývalá deblová světová jednička a vítěz tří grandslamů v mužské čtyřhře a tří v mixu. S Jamiem Murraym ve druhém kole nestačili na Huga Nyse s Janem Zielińskim.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra